Estádio Municipal Jonas Duarte – stadion piłkarski, w Anápolis, Goiás, Brazylia, na którym swoje mecze rozgrywa klub Associação Atlética Anapolina.

Pierwszy gol: Paraná (São Paulo)

Linki zewnętrzne 
 Templos do Futebol
 Zdjęcia

Stadiony piłkarskie w Brazylii
Stadiony w Goiás
Anápolis